Дми́трий Воскресе́нский:
 Воскресенский, Дмитрий Васильевич (1869—1938) — протоиерей Русской православной церкви, священномученик.
 Воскресенский, Дмитрий Иванович (1926—2021) — доктор технических наук, заведующий кафедрой МАИ.